Limerick steht für:
 County Limerick, eine Grafschaft (County) in der Republik Irland
 Limerick, die Hauptstadt dieser Grafschaft
 Limerick 37 und Limerick F.C., zwei Fußballvereine aus der Stadt
 Limerick (Gedicht), ein (oft scherzhaftes) Gedicht in fünf Zeilen
 Limerick (Meteorit), ein 1813 im County Limerick (Irland) niedergegangener Meteorit
 einen keramischen Stil des irischen Frühneolithikums (zusammen mit Dunmurry, Ballymarlagh und Lyles Hill) nach Humphrey Case 1961

Orte in Kanada:
 Limerick (Saskatchewan)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Limerick (Georgia)
 Limerick (Illinois)
 Limerick (Maine)
 Limerick (Mississippi)
 Limerick (New York)
 Limerick (Ohio)
 Limerick (Pennsylvania)
 Limerick (South Carolina)

Limerick ist der Künstlername von:
 Kelly Limerick (* 1991), singapurische Häkel- und Strickkünstlerin
Siehe auch:
 Limerick Lake